Basilica santuario Madonna delle Lacrime – santuario di Siracusa
 Santuario della Madonna delle Lacrime – santuario di  Ponte Nossa
 Santuario della Madonna delle Lacrime – santuario di Treviglio
 Santuario della Madonna delle Lacrime – santuario di Dongo